Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-François Bachelot e Stéphane Robert che hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7-65, 6-3.

Teste di serie

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

 Eric Butorac /  Chris Drake (semifinali)
 Jean-François Bachelot /  Stéphane Robert (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2006